Příjmení Vácha nosí více různých osobností:

 Fernand Vácha (1903–???) – český malíř, filmový a divadelní kostymér
 František Vácha – vice nositelů
 Jan Vácha (1933–???) – český politik ČSL, poslanec FS po sametové revoluci
 Jindřich Vácha (1872–1954) – český právník
 Karel Vácha (* 1970) – český fotbalista
 Ladislav Vácha (1899–1943) – český gymnasta, olympijský vítěz a odbojář
 Lucie Váchová (* 1984) viz Lucie Křížková – modelka, Miss České republiky
 Lukáš Vácha (* 1989) – český fotbalista
 Marek Vácha (Orko, * 1966) – katolický kněz, biolog a pedagog
 Martin Vácha (* 1963) – český fotbalový brankář
 Michael Vácha (* ???) – český zpěvák a kytarista
 Milan Vácha (* 1944) – český sochař
 Pavel Vácha (1940–2021) - český fotograf
 Rudolf Vácha – více nositelů
 Vladimír Vácha (1902–1983) – český malíř a fotograf
 Vladimír Vácha (komentátor) (1930–2012) – český sportovní komentátor
 Zdeněk Vácha (1912–???) – český politik, poúnorový poslanec za ČSSD, pak za KSČ